Beirut — американская музыкальная группа. Ранее под этим названием существовал соло-проект мультиинструменталиста и вокалиста Зака Кондона. Первое выступление группы с духовой секцией состоялось в Нью-Йорке в мае 2006 года на презентации первого альбома Gulag Orkestar.

Зак Кондон назвал группу в честь города Бейрут, столицы Ливана.

История

Ранние годы 
Зак Кондон родился в Альбукерке, штат Нью-Мексико 13 февраля 1986 года. 

Вокалист Зак Кондон начал свои музыкальные эксперименты в возрасте 15 лет. До того, как он собрал вокруг себя группу единомышленников, которые и составляют коллектив Beirut, Зак попробовал себя в джазе, ду-вопе и электро-акустических экспериментах. В возрасте 16 лет он отправляется в путешествие по Европе, где знакомится с балканской брасс-музыкой и фольклором цыган. В 2006 году Зак записывает со своим коллективом первый полноформатный студийный альбом Gulag Orkestar, который вышел на лейбле Ba Da Bing!. В записи также принимали участие Джереми Барнс и Хизер Трост из группы A Hawk and a Hacksaw. Релиз повлек за собой волну положительной реакции как со стороны публики, так и со стороны музыкальных критиков. В октябре 2007 года следует выпуск второго альбома The Flying Club Cup. На этом альбоме заметно смещение ориентиров музыканта от Балканского полуострова ко французской Бретани.

30 августа 2011 года, после насыщенного тура по Бразилии, группа выпустила свой третий студийный альбом , который достиг 80-й строчки в американском чарте Billboard 200 и получил в основном благоприятные отзывы.

Музыкальный стиль 
Музыкальный стиль группы обычно определяют как инди-фолк, инди-рок, world music и инди-поп.

Примечания 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2006 году
Музыкальные коллективы из Нью-Мексико
Фолк-группы США
Инди-рок-группы США
Инди-поп-группы США